

Musica 
Centipede – album di Rebbie Jackson del 1984
Centipede – singolo di Rebbie Jackson estratto dall'omonimo album
 Centipede – gruppo musicale britannico di fusion fondato da Keith Tippett negli anni settanta

Giochi 
Centipede – videogioco prodotto dalla Atari nel 1980
Gioco del centipede – gioco introdotto da Rosenthal nel 1981